Кристина Сергеевна Карапетян (род. 5 февраля 1990 года, Москва) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту и тройным. Двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр (2009, 2017). Многократный победитель и призёр чемпионатов России, Европы и мира (спорт глухих). Заслуженный мастер спорта России (2010).

Биография 
Кристина Сергеевна Карапетян родилась 5 февраля 1990 года в Москве. Тренируется в ГБУ «ФСО „Юность Москвы“ Москомспорта Спортивно-адаптивная школа равных возможностей» под руководством Ивана Александровича Васильева.

В 2009 году на Сурдлимпийских играх в Тайбэе победила в прыжках в высоту.

В 2013 году на Сурдлимпийских играх в Софии стала серебряным призёром в прыжках в высоту и приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке. Также принимала участие в соревнованиях спортсменов без ограничений по слуху — на Кубке России 2013 года в Ерино заняла 7 место в прыжках в высоту.

С 2016 года также работает персональным тренером в московском фитнес-клубе «Зебра» (м. Кожуховская).

В 2017 году на Сурдлимпийских играх в Самсуне победила в прыжках в высоту и заняла 4 место в тройном прыжке.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации спорта глухих

Прыгуны в высоту России
Чемпионы летних Сурдлимпийских игр 2009 года
Серебряные призёры летних Сурдлимпийских игр 2013 года
Чемпионы летних Сурдлимпийских игр 2017 года
Чемпионы Сурдлимпийских игр от России
Глухие спортсмены России